«Річник Волинський» («Rocznik Wołyński») — регіональна наукова збірка, яку видавали заходами Волинської окружної управи Союзу польського учительства (). У 1930—1939 роках у Рівному вийшло 8 томів. Статті з усіх ділянок знання про Волинь; цінна бібліографія Волині (охоплює 1407 позиціїй у томах від 2-го по 8-й). Авторами були здебільшого поляки (приклад матеріалу, який підготував українець: Łozowjuk I. Bibliografia artykulów naukowych ogloszonych w Wołyńskich eparchielnych wiadomościach. — у томі VII).

Редактор — Якуб Гофман.

Томи 
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1930. — T. 1. — 317s.
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1931. — T. 2. — 548s.
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1934. — T. 3. — 648s.
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1935. — T. 4. — 348s.
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1937. — T. 5 — 6. — 522s.
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1938. — T.7. — 438s.
 Rocznik Wołyński. — Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1939. — T.8. — 476s.

Література

Посилання 
 Климчук А. «Rocznik Wolynski» («Щорічник Волинський») — енциклопедія волинєзнавства 
 «Rocznik Wołyński» в Підляській цифровій бібліотеці 

Українські альманахи
Історія Рівного